Nagara (tambor), mena de tambor amb doble membrana emprat sobretot a la zona de l'Azerbaidjan
 Nagara (Índia), població de Karnataka al districte de Shimoga a 88 km a l'oest de Shimoga
 Batalla de Nagara-gawa, enfrontament prop del riu Nagara a la província de Mino l'any 1556
 Riu Nagara,curs d'aigua nascut a la ciutat de Gujō, prefectura de Gifu, que desemboca a la ciutat de Kuwana (Mie, Japó)